Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Mars-du-Désert – Loira Atlantica
 Saint-Mars-du-Désert – Mayenne